Phil May (1864–1903) angol karikaturista
Phil May (1944–2020) angol énekes
Phil May (1944–2014) ausztrál olimpikon atléta